Arthur Law (dramski pisac) (1844. – 1913.), engleski dramski pisac
 Arthur Law (hokej na travi), velški hokejaš
 Arthur Law (političar), britanski političar